Cheng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ching Yung Cheng
 Fung Ying Cheng
 Mien Cheng
 Ming Cheng
 Sze Hsu Cheng
 Wan Chun Cheng